Antoine-Élisée Cherbuliez (1797-1869), théoricien suisse du libéralisme économique ;
  (1888-1964), musicologue suisse.